Тракайское староство (также Тракайская Сянюния, лит. Trakų Seniūnija) — административно-территориальная единица на севере Тракайского района, Литва. Административным центром староства является город Тракай.

География 
Центр староства (сянюнии) — Тракай. Всего в сянюнии располагается 1 город и 18 деревень из 4 хутора ().

Населённые пункты 
* — перепись 2011 года

** — перепись 1989 года

Бывшие населённые пункты

Сянюнайтии 
Всего в Тракайском старостве есть 11 сянюнайтий (лит. seniūnaitija), 3 из которых находятся в Тракае.

Тракайский район
Тракай
Тракайское староство
Староства Тракайского района
Староства Литвы